Уциг Ма́лсаг  (; также известен как Долгиев Малсаг Уцигович, также Уциг Ма́лсаг Долгиев; 1825—1857) — штабс-ротмистр Лейб-гвардии Его Императорского Величества, служащий «черноморского дивизиона конвоя Его императорского величества». Особа, приближённая к императору Александру II. Уциг Малсаг происходил из старинной ингушской фамилии Долгиевых (тейп Тӏумхой). Уциг Малсаг — один из любимых ингушских героев, ему посвящены многие сказания.

Обстоятельства гибели 

Был убит одним из мюридов имама Шамиля (Саадулой Гехинским) в 1857 году. Вместе с ним в засаду попали и погибли в бою с восставшими против царя силами горцев ещё трое его спутников — Гойты Батырович Мальсагов, Янарса Чонсович Хашагульгов и Халмурза Эдикович Долгиев. В момент гибели Уциг Малсаг Долгиев они направлялись на переговоры с Шамилём в качестве парламентёров, на предложение сдаться ответил отказом и был убит.

Его смерть была трагедией для народа. Согласно легенде, даже Шамиль, увидев тело убитого из засады богатыря, удивлённый его невиданной красотой и совершенством, упрекнул наиба Саадулу Батыгова: «Как поднялась рука убить такого красивого человека?» — и разжаловал его до рядового.

Тела погибших были доставлены на родину. Гойты Мальсагов и Янарса Хашагульгов были похоронены в селе Яндаре, а Халмурза в селе Долаково. Уцига Малсага со всеми воинскими почестями, но по мусульманскому обычаю, похоронили на древнем фамильном кладбище близ кирпичных заводов во Владикавказе .

Память об Уциге Малсаге 
 Малсаг — популярное имя у ингушей. Это имя носил, например, основатель фамилии Мальсаговых и другие значимые люди.
 О герое сложено множество рассказов и песен. Так, например, существует Ингушская героическая песня «Малсаг Назрановский и наиб Шамиля Саадула Батаки».
 Между селениями Атаги и Гойты есть место, которое называют так: «Место гибели гордого Малсага Назрановского», по-Ингушски «Наьсархой Кура Малсаг вийна меттиг».
 18 июня 2015 года в столице Ингушетии городе Магасе новой аллее в микрорайоне № 27 присвоено имя Малсага Уциговича Долгиева.

Примечания

Ссылки 
 Уцига Малсаг Долгиев
 Город Буро — Обстоятельства гибели Уциг Малсага

Персоналии русской гвардии
Участники Кавказской войны